Алекса́ндр Рома́нченко:
 Романченко, Александр Алексеевич (1934—2004) — советский и российский конструктор. Главный конструктор УралАЗа, профессор. 
 Романченко, Александр Ефимович (род. 1922) — советский и российский физик.